Dida (1934–2002) Edvaldo Alves de Santa Rosa, világbajnok (1958) brazil labdarúgó, csatár
 Dida (1973) Nélson de Jesus Silva, világbajnok (2002) brazil labdarúgó, kapus
 Dida (1979) Eduardo Gabriel dos Santos Filho, brazil labdarúgó, hátvéd
 Dida (1991) Ana Lúcia Nascimento dos Santos, egyenlítői-guineai válogatott brazil labdarúgó, kapus